Het chemisch element vanadium (V), met een atoommassa van 50,9415(1) u, bezit 1 stabiele isotoop: 51V. 

De isotoop 50V, die een halveringstijd van meer dan 140 biljard jaar heeft, kan de facto eveneens als stabiel worden beschouwd, omdat de halveringstijd miljoenen malen groter is dan de leeftijd van het heelal. Vanadium-50 vervalt voor 83% via β+-verval tot de stabiele isotoop 50Ti en voor 17% via β−-verval tot de stabiele isotoop 50Cr.

De overige 24 radio-isotopen zijn onstabiel en hebben een relatief korte halveringstijd (de meeste minder dan een seconde). 

De kortstlevende isotoop van vanadium is 42V, met een halveringstijd van minder dan 55 nanoseconden. De langstlevende is - op 50V na - de isotoop 49V, met een halveringstijd van 330 dagen.

Overzicht

Overzicht van isotopen per element